Veder bezeichnet 
 Veder (Einheit), ein ungarisches Volumenmaß

Veder ist der Familienname folgender Personen:
 Aart Veder, niederländischer Theaterschauspieler, Regisseur, Synchron- und Hörspielsprecher
 Christian Veder (1907–1984), Ingenieur der Geotechnik

Siehe auch:
 Veeder
 Vedder
 Feder
 Weder